modrzyk – ptak z rodziny chruścieli
 modrzyk – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Modrzyk – potok w polskich Karkonoszach